A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet a cseh Ester Ledecká nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny egy órás halasztást követően helyi idő szerint 12:00-kor, magyar idő szerint 4:00-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon